Ма́ссимо «Ми́ки» Биазьо́н (; род. , , Италия) — итальянский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли (1988 и 1989), вице-чемпион 1987 года и чемпион Европы по ралли 1983 года.

Спортивная карьера 
Мики Биазьон стал известен в начале 1980-х, выиграв в 1983 году чемпионат Италии по ралли и чемпионат Европы по ралли за рулем Lancia 037. После этого «взлета» на него обратили внимание в Lancia World Rally Championship Team (LWRCT), куда его пригласили для участия в чемпионате мира под флагами их команды. LWRCT в лице Биазьона видели укрепление команды, и замену погибшему Генри Тойвонену. Плотное сотрудничество Биазьона и LWRCT, вкупе с мощным автомобилем Lancia Delta Integrale вскоре принесло успехи. Биазьон выигрывал три четверти всех гонок в которых участвовал в конце 1980-х, что позволило ему завоевать чемпионский титул два раза подряд (1988 и 1989). Он стал вторым после Юхи Канккунена пилотом, кто смог защитить свой чемпионский титул и третьим двукратным чемпионом мира по ралли после Канккунена и Вальтера Рёрля.

Но после 1989 года от Мики Биазьона «отвернулась спортивная фортуна». В сезоне 1990 года усовершенствованная Lancia Delta Integrale 16V под его управлением выступала намного слабее, он пришёл к финишу всего в пяти гонках сезона, одержав две победы и трижды став третьим. Итоговое место в чемпионате — четвёртое. А в сезоне 1991 года, впервые за всю свою карьеру в команде Lancia он не одержал ни одной победы, снова став по итогам сезона четвёртым. После взаимных бранных высказываний Биазьон ушёл из Lancia, подписав контракт с командой Ford. Сезон 1992 года Биазьон начал за рулем нового Ford Sierra RS Cosworth 4x4. Биазьон был полон оптимизма, но уже после первого этапа Ралли Монте-Карло 1992 года в СМИ он назвал свой автомобиль «куском д*****» после финиша на восьмом месте. Уже на следующем этапе, Ралли Португалии 1992 Мики финишировал вторым, что стало лучшим результатом в том сезоне. Итог — снова четвёртое место. В следующем 1993 году Мики итальянец смог выиграть одну гонку (Ралли Акрополь 1993 в Греции), последнюю в своей WRC-карьере, по итогам года он четвёртый год подряд расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

В 1994 году команда Ford, лидером которой был Биазьон, показывала регресс от гонки к гонке, что привело к тому что отношения команды и Мики обострились до предела. Мики Биазьон был уволен из команды по окончании сезона, после чего завершил карьеру.

Постоянным штурманом Мики был Тициано Сивьеро (), за исключением одной гонки в 1988 году.

После ухода из классического ралли Биазьон неоднократно участвовал в «Ралли Дакар».

Победы в чемпионате мира по ралли 

Биазьон побеждал на 7 разных ралли.

Результаты

Статистика 
Показатели, по которым Биазьон был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 1980-83 годах Биазьон выступал на Ралли Италии (Сход, 6 место, 8 место, 5 место).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статья о Массимо Биазьоне в журнале Автомотоспорт, №1, 1990

Награды и Титулы 

Раллисты Италии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Автогонщики ралли «Дакар»
Пилоты WRC из Италии